Scum est un téléfilm britannique réalisé par Alan Clarke en 1977.
 Scum est un film britannique réalisé par Alan Clarke en 1979.
 Scum est un album du groupe Napalm Death sorti en 1987.
 ''Scum est un jeu vidéo à paraître.
 Scum est un groupe punk américano-norvégien formé en 2004.
 SCUM Manifesto pamphlet féministe écrit en 1968 par Valerie Solanas.